Lasierra ist der Familienname folgender Personen:

 Íñigo Abbad y Lasierra (1743/45–1813), Benediktiner, Bischof von Barbastro
 Manuel Abad y Lasierra (1729–1806), spanischer Bischof